Amulet bezeichnet:
 Amulet (Schiff), ein Binnenschiff
 Amulet, eine norwegische Hardcore-Punk / Post-Hardcore-Band aus Oslo, Norwegen

AMULET bezeichnet:
 AMULET, ein Mikroprozessor von ARM

Siehe auch:
 Amulett
 Bayou Amulet, ein Fluss im US-Bundesstaat Louisiana